Agenium ist
 eine Gattung der Süßgräser (Poaceae); siehe Agenium (Gattung)
 eine regionale Stufe im terrestrischen Neogen Europas; siehe Agenium (Geologie)